Signac est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Nicolas Signac (vers 1585-1645), compositeur français ;
 Pierre Signac (vers 1623-1684), peintre français exerçant en Suède ;
 Paul Signac (1863 - 1935), peintre français.

Toponyme 

 Signac, commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Cierp-Gaud-Signac, ancienne commune française du département de la Haute-Garonne en région Occitanie, qui a donné naissance à  Signac et Cierp-Gaud.

Odonyme 
 Place Paul-Signac, place du  de Paris.

Astronomie 
 (8239) Signac, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français